Otto kan som auktorsförkortning betyda:

 Christoph Friedrich Otto
 Carlos Frederico Eduardo Otto
 Jurgen C. Otto

Robotskapade auktorsförkortningar